Papi chulo puede referirse a:

 Papi chulo... (te traigo el mmmm...), canción de 2003 de Lorna.
 Papi Chulo, apodo del luchador profesional mexicano José Delgado Saldaña.
 Papi Chulo, película de 2018 de John Butler.